Francja:
 Les Bois – osiedle w miejscowości Épersy
 Les Bois – osiedle w miejscowości Saint-Girod
 Les Bois d’Anjou – gmina

Szwajcaria:
 Les Bois – gmina w kantonie Jura, w okręgu Franches-Montagnes

Zobacz też:
 Bois